Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1969/70 wurde zum 13. Mal der Vereinsgeschichte und zum siebten Mal in Serie der EC KAC.

Bundesliga

Modus
Die acht Vereine spielten jeweils zweimal gegeneinander. Danach wurden die Mannschaften in zwei Vierergruppen geteilt (Final- und Abstiegsrunde), innerhalb derer sie jeweils zweimal gegeneinander spielten. Sämtliche Punkte aus dem Grunddurchgang wurden in die Final- und Abstiegsrunde mitgenommen.

Grunddurchgang 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = NiederlagenErläuterungen:

Finalrunde 

Der EC KAC gewann damit den 13. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Abstiegsrunde 

Der EC Innsbruck Pradl stieg damit in die Oberliga ab.

Weblinks 
 

1969
Bundesliga Osterreich